|}

Die Bahnstrecke Utrecht–Boxtel auch Staatslijn H ist eine Eisenbahnlinie zwischen Utrecht und Boxtel. Die Bahnstrecke ist die wichtigste Nord-Süd-Bahnstrecke in der Mitte der Niederlande. Die Streckenlänge beträgt etwa 60 Kilometer.

Geschichte 
Am 1. Januar 1868 wurde der erste Abschnitt zwischen Vught und Boxtel eröffnet. Der Abschnitt zwischen Utrecht und Hedel folgte am 1. November 1868, genauso wie der Abschnitt ’s-Hertogenbosch–Vught. Der letzte Abschnitt zwischen Hedel und ’s-Hertogenbosch wurde am 14. September 1870 eingeweiht. Die Linie führt über drei größere Flüsse, die Brücke über die Lek wurde 1868 eröffnet, es folgten die Brücke über die Waal im Jahre 1870 sowie im gleichen Jahr über die Maas. Die Brücke über die Lek war zu ihrer Eröffnung die längste Brücke in Europa.

Von 2001 bis 2008 verlief die Stadtbahn Houten parallel zur Bahnstrecke, welche als Provisorium den Houtener Stadtteil Castellum erschloss. Da die Bahnstrecke nur zweigleisig ausgebaut war, konnte kein weiterer Halt für die Regionalbahnen eingerichtet werden. Seitdem 2010 der viergleisige Ausbau der Eisenbahnstrecke in Houten fertiggestellt ist, können die Züge im Bahnhof Houten Castellum halten. Die Stadtbahn wurde daher bereits 2008 stillgelegt, um den Ausbau zu ermöglichen.

Zugverkehr 
Momentan befahren die Intercity-Züge von Den Helder über Alkmaar in Maastricht sowie von Schiphol Airport in Venlo und von Enkhuizen in Heerlen die gesamte Strecke. Die InterCity-Linie von Zwolle nach Roosendaal befährt nur ein kurzes Stück der Strecke bei 's-Hertogenbosch. Darüber hinaus befahren die Regionalzüge (Sprinter) von Utrecht Centraal in Geldermalsen, Tiel, ’s-Hertogenbosch, sowie von Arnhem Centraal über ’s-Hertogenbosch und Tilburg in Dordrecht Teile der Strecke. Dabei gibt es auch Regionalzüge von Oss in Richtung Deurne.

Weblinks 

 Staatslijn H: Utrecht–Boxtel. In: martijnvanvulpen.nl (niederländisch).
 Overzicht van de spoorlijn Utrecht–Boxtel. In: stationsweb.nl (niederländisch).

Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke UtrechtBoxtel
Bahnstrecke UtrechtBoxtel
Bahnstrecke UtrechtBoxtel